Cratere Dag – Cratere su Callisto.
 Cratere Dag – Cratere sulla Luna.